Полупоповка — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Полупоповка (Ольчский погост) Каргопольского уезда (1-го стана), при озере Святом, расположенная в 12,5 верстах от уездного города Каргополя. В деревне насчитывалось 6 дворов и проживало 17 человек (10 мужчин и 7 женщин). Действовали три православных церкви и приходское училище.

По данным 1905 года имелось 7 дворов и проживало 39 человек (22 мужчины и 17 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Ольгского общества Калитинской волости. Имелось 4 лошади, 5 коров и 15 голов прочего скота.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к юго-западу от озера Святого, к востоку от озера Лача, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к югу от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района